|-
|1 Cerera || || align=right|3,34 || align=right|2,766 || align=right|0,081 || align=right|10,59 || align=right|4,601 ||MBA || 1. januar 1801 || Palermo || Giuseppe Piazzi
|-
|2 Palas                             || || align=right|4,13 || align=right|2,774 || align=right|0,231 || align=right|34,85 || align=right|4,619 ||MBA || 28. marec 1802 || Bremen  || Heinrich Wilhelm Mathias Olbers
|-
|3 Juno|| || align=right|5,33|| align=right|2,669|| align=right|0,259|| align=right|12,98|| align=right|4,359||MBA|| 1. september 1804 || Lilienthal ||Karl Ludwig Harding
|-
|4 Vesta|| || align=right|3,20|| align=right|2,362|| align=right|0,089|| align=right|7,14|| align=right|3,630||MBA|| 29. marec 1807 || Bremen || Heinrich Wilhelm Mathias Olbers
|-
|5 Astreja|| || align=right|6,85|| align=right|2,574|| align=right|0,193|| align=right|5,37|| align=right|4,128||MBA|| 8. december 1845 || Driesen || Karl Ludwig Hencke
|-
|6 Heba|| || align=right|5,71|| align=right|2,427|| align=right|0,202|| align=right|14,76|| align=right|3,779||MBA|| 1. julij 1847 || Driesen || Karl Ludwig Hencke
|-
|7 Iris|| || align=right|5,51|| align=right|2,386|| align=right|0,232|| align=right|5,53|| align=right|3,684||MBA|| 13. avgust 1847 || London || John Russell Hind
|-
|8 Flora|| || align=right|6,49|| align=right|2,202|| align=right|0,157|| align=right|5,89|| align=right|3,267||MBA|| 18. oktober 1847 || London || John Russell Hind
|-
|9 Metis|| || align=right|6,28|| align=right|2,387|| align=right|0,122|| align=right|5,58|| align=right|3,687||MBA|| 25. april 1848 || Markree || Andrew Graham
|-
|10 Higeja|| || align=right|5,43|| align=right|3,140|| align=right|0,119|| align=right|3,84|| align=right|5,563||MBA|| 12. april 1849 || Neapelj || Annibale de Gasparis
|-
|11 Partenopa|| || align=right|6,55|| align=right|2,453|| align=right|0,100|| align=right|4,63|| align=right|3,842||MBA|| 11. maj 1850 || Neapelj || Annibale de Gasparis
|-
|12 Viktorija|| || align=right|7,24|| align=right|2,334|| align=right|0,221|| align=right|8,37|| align=right|3,565||MBA|| 13. september 1850 || London || John Russell Hind
|-
|13 Egerija|| || align=right|6,74|| align=right|2,578|| align=right|0,086|| align=right|16,55|| align=right|4,138||MBA|| 2. november 1850 || Neapelj || Annibale de Gasparis
|-
|14 Irena|| || align=right|6,30|| align=right|2,585|| align=right|0,169|| align=right|9,11|| align=right|4,156||MBA|| 19. maj 1851 || London || John Russell Hind
|-
|15 Evnomija|| || align=right|5,28|| align=right|2,645|| align=right|0,187|| align=right|11,74|| align=right|4,300||MBA|| 29. julij 1851 || Neapelj || Annibale de Gasparis
|-
|16 Psiha|| || align=right|5,90|| align=right|2,921|| align=right|0,140|| align=right|3,10|| align=right|4,992||MBA|| 17. marec 1852 || Neapelj || Annibale de Gasparis
|-
|17 Tetija|| || align=right|7,76|| align=right|2,471|| align=right|0,135|| align=right|5,59|| align=right|3,884||MBA|| 17. april 1852 || Düsseldorf || Karl Theodor Robert Luther
|-
|18 Melpomena|| || align=right|6,51|| align=right|2,296|| align=right|0,219|| align=right|10,13|| align=right|3,478||MBA|| 24. junij 1852 || London || John Russell Hind
|-
|19 Fortuna|| || align=right|7,13|| align=right|2,442|| align=right|0,160|| align=right|1,58|| align=right|3,816||MBA|| 22. avgust 1852 || London || John Russell Hind
|-
|20 Masalija|| || align=right|6,50|| align=right|2,409|| align=right|0,144|| align=right|00,71|| align=right|3,739||MBA|| 19. september 1852 || Neapelj || Annibale de Gasparis
|-
|21 Lutecija|| || align=right|7,35|| align=right|2,435|| align=right|0,164|| align=right|3,07|| align=right|3,800||MBA|| 15. november 1852 || Pariz || Hermann Mayer Salomon Goldschmidt
|-
|22 Kaliopa|| || align=right|6,45|| align=right|2,909|| align=right|0,103|| align=right|13,72|| align=right|4,961||MBA BIN|| 16. november 1852 || London || John Russell Hind
|-
|23 Talija|| || align=right|6,95|| align=right|2,628|| align=right|0,234|| align=right|10,15|| align=right|4,260||MBA|| 15. december 1852 || London || John Russell Hind
|-
|24 Temida|| || align=right|7,08|| align=right|3,130|| align=right|0,133|| align=right|00,77|| align=right|5,538||MBA|| 5. april 1853 || Neapelj ||Annibale de Gasparis
|-
|25 Fokeja|| || align=right|7,83|| align=right|2,401|| align=right|0,256|| align=right|21,59|| align=right|3,720||MBA|| 6. april 1853 || Marseille || Jean Chacornac
|-
|26 Proserpina|| || align=right|7,5|| align=right|2,656|| align=right|0,087|| align=right|3,57|| align=right|4,328||MBA|| 5. maj 1853 || Düsseldorf || Karl Theodor Robert Luther
|-
|27 Evterpa|| || align=right|7,0|| align=right|2,347|| align=right|0,172|| align=right|1,59|| align=right|3,596||MBA|| 8. november 1853 || London || John Russell Hind
|-
|28 Belona|| || align=right|7,09|| align=right|2,779|| align=right|0,149|| align=right|9,41|| align=right|4,633||MBA|| 1. marec 1854 || Düsseldorf || Karl Theodor Robert Luther
|-
|29 Amfitrita|| || align=right|5,85|| align=right|2,556|| align=right|0,072|| align=right|6,10|| align=right|4,086||MBA|| 1. marec 1854 || London || Albert Marth
|-
|30 Uranija|| || align=right|7,57|| align=right|2,366|| align=right|0,127|| align=right|2,10|| align=right|3,639||MBA|| 22. julij 1854 || London || John Russell Hind
|-
|31 Evfrozina|| || align=right|6,74|| align=right|3,151|| align=right|0,227|| align=right|26,32|| align=right|5,591||MBA|| 1. september 1854 || Washington, D.C. || James Ferguson
|-
|32 Pomona|| || align=right|7,56|| align=right|2,587|| align=right|0,083|| align=right|5,54|| align=right|4,160||MBA|| 26. oktober 1854 || Pariz || Hermann Mayer Salomon Goldschmidt
|-
|33 Polihimnija|| || align=right|8,55|| align=right|2,866|| align=right|0,338|| align=right|1,88|| align=right|4,852||MBA|| 28. oktober 1854 || Pariz || Jean Chacornac
|-
|34 Kirka|| || align=right|8,51|| align=right|2,686|| align=right|0,109|| align=right|5,51|| align=right|4,401||MBA|| 6. april 1855 || Pariz || Jean Chacornac
|-
|35 Levkoteja|| || align=right|8,5|| align=right|2,991|| align=right|0,229|| align=right|7,95|| align=right|5,173||MBA|| 19. april 1855 || Düsseldorf || Karl Theodor Robert Luther
|-
|36 Atalanta|| || align=right|8,46|| align=right|2,747|| align=right|0,304|| align=right|18,44|| align=right|4,553||MBA|| 5. oktober 1855 || Pariz || Hermann Mayer Salomon Goldschmidt
|-
|37 Fides|| || align=right|7,29|| align=right|2,642|| align=right|0,177|| align=right|3,08|| align=right|4,293||MBA|| 5. oktober 1855 || Düsseldorf || Karl Theodor Robert Luther
|-
|38 Leda|| || align=right|8,32|| align=right|2,742|| align=right|0,152|| align=right|6,96|| align=right|4,539||MBA|| 12. januar 1856 || Pariz || Jean Chacornac
|-
|39 Leticija|| || align=right|6,1|| align=right|2,769|| align=right|0,114|| align=right|10,39|| align=right|4,606||MBA|| 8. februar 1856 || Pariz || Jean Chacornac
|-
|40 Harmonija|| || align=right|7,0|| align=right|2,267|| align=right|0,048|| align=right|4,26|| align=right|3,414||MBA|| 31. marec 1856 || Pariz || Hermann Mayer Salomon Goldschmidt
|-
|41 Dafna|| || align=right|7,12|| align=right|2,766|| align=right|0,272|| align=right|15,77|| align=right|4,600||MBA|| 22. maj 1856 || Pariz || Hermann Mayer Salomon Goldschmidt
|-
|42 Isis|| || align=right|7,53|| align=right|2,442|| align=right|0,223|| align=right|8,53|| align=right|3,816||MBA|| 23. maj 1856 || Oxford || Norman Robert Pogson
|-
|43 Ariadna|| || align=right|7,93|| align=right|2,204|| align=right|0,168|| align=right|3,47|| align=right|3,271||MBA|| 15. april 1857 || Oxford || Norman Robert Pogson
|-
|44 Nisa|| || align=right|7,03|| align=right|2,424|| align=right|0,149|| align=right|3,71|| align=right|3,773||MBA|| 27. maj 1857 || Pariz || Hermann Mayer Salomon Goldschmidt
|-
|45 Evgenija|| || align=right|7,46|| align=right|2,721|| align=right|0,083|| align=right|6,61|| align=right|4,487||MBA BIN|| 27. junij 1857 || Pariz || Hermann Mayer Salomon Goldschmidt
|-
|46 Hestija|| || align=right|8,36|| align=right|2,526|| align=right|0,172|| align=right|2,35|| align=right|4,013||MBA|| 16. avgust 1857 || Oxford || Norman Robert Pogson
|-
|47 Aglaja|| || align=right|7,84|| align=right|2,879|| align=right|0,136|| align=right|4,99|| align=right|4,884||MBA|| 15. september 1857 || Düsseldorf || Karl Theodor Robert Luther
|-
|48 Doris|| || align=right|6,90|| align=right|3,110|| align=right|0,075|| align=right|6,56|| align=right|5,483||MBA|| 19. september 1857 || Pariz || Hermann Mayer Salomon Goldschmidt
|-
|49 Pales|| || align=right|7,8|| align=right|3,085|| align=right|0,234|| align=right|3,19|| align=right|5,418||MBA|| 19. september 1857 || Pariz || Hermann Mayer Salomon Goldschmidt
|-
|50 Virginija|| || align=right|9,24|| align=right|2,649|| align=right|0,287|| align=right|2,84|| align=right|4,312||MBA|| 4. oktober 1857 || Washington, D.C. || James Ferguson
|-
|51 Nemausa|| || align=right|7,35|| align=right|2,366|| align=right|0,067|| align=right|9,98|| align=right|3,639||MBA|| 22. januar 1858 || Nîmes || Joseph Jean Pierre Laurent
|-
|52 Evropa|| || align=right|6,31|| align=right|3,100|| align=right|0,102|| align=right|7,47|| align=right|5,458||MBA|| 4. februar 1858 || Pariz || Hermann Mayer Salomon Goldschmidt
|-
|53 Kalipso|| || align=right|8,81|| align=right|2,619|| align=right|0,205|| align=right|5,16|| align=right|4,239||MBA|| 4. april 1858 || Düsseldorf || Karl Theodor Robert Luther
|-
|54 Aleksandra|| || align=right|7,66|| align=right|2,712|| align=right|0,197|| align=right|11,81|| align=right|4,466||MBA|| 10. september 1858 || Pariz || Hermann Mayer Salomon Goldschmidt
|-
|55 Pandora|| || align=right|7,8|| align=right|2,760|| align=right|0,145|| align=right|7,19|| align=right|4,584||MBA|| 10. september 1858 || Albany || George Mary Searle
|-
|56 Meleta|| || align=right|8,31|| align=right|2,596|| align=right|0,238|| align=right|8,08|| align=right|4,182||MBA|| 9. september 1857 || Pariz || Hermann Mayer Salomon Goldschmidt
|-
|57 Mnemosina|| || align=right|7,03|| align=right|3,151|| align=right|0,119|| align=right|15,21|| align=right|5,591||MBA|| 22. september 1859 || Düsseldorf || Karl Theodor Robert Luther
|-
|58 Konkordija|| || align=right|8,86|| align=right|2,700|| align=right|0,044|| align=right|5,06|| align=right|4,437||MBA|| 24. marec 1860 || Düsseldorf || Karl Theodor Robert Luther
|-
|59 Elpis|| || align=right|7,93|| align=right|2,714|| align=right|0,118|| align=right|8,65|| align=right|4,470||MBA|| 12. september 1860 || Pariz || Jean Chacornac
|-
|60 Eho|| || align=right|8,21|| align=right|2,394|| align=right|0,183|| align=right|3,61|| align=right|3,704||MBA|| 14. september 1860 || Washington, D.C. || James Ferguson
|-
|61 Danaa|| || align=right|7,68|| align=right|2,983|| align=right|0,168|| align=right|18,22|| align=right|5,152||MBA|| 9. september 1860 || Pariz || Hermann Mayer Salomon Goldschmidt
|-
|62 Erato|| || align=right|8,76|| align=right|3,121|| align=right|0,180|| align=right|2,23|| align=right|5,512||MBA|| 14. september 1860|| Berlin || Oskar Lesser; Wilhelm Julius Foerster
|-
|63 Avsonija|| || align=right|7,55|| align=right|2,396|| align=right|0,127|| align=right|5,79|| align=right|3,707||MBA|| 10. februar 1861 || Neapelj || Annibale de Gasparis
|-
|64 Angelina|| || align=right|7,67|| align=right|2,683|| align=right|0,124|| align=right|1,31|| align=right|4,393||MBA|| 4. marec 1861 || Marseille || Ernst Wilhelm Leberecht Tempel
|-
|65 Sibela|| || align=right|6,62|| align=right|3,435|| align=right|0,105|| align=right|3,55|| align=right|6,365||MBA|| 8. marec 1861 || Marseille || Ernst Wilhelm Leberecht Tempel
|-
|66 Maja|| || align=right|9,36|| align=right|2,646|| align=right|0,174|| align=right|3,05|| align=right|4,303||MBA|| 9. april 1861 || Cambridge || Horace Parnell Tuttle
|-
|67 Azija|| || align=right|8,28|| align=right|2,422|| align=right|0,185|| align=right|6,03|| align=right|3,769||MBA|| 17. april 1861 || Madras || Norman Robert Pogson
|-
|68 Leto|| || align=right|6,78|| align=right|2,783|| align=right|0,186|| align=right|7,98|| align=right|4,643||MBA|| 29. april 1861 || Düsseldorf || Karl Theodor Robert Luther
|-
|69 Hesperija|| || align=right|7,05|| align=right|2,983|| align=right|0,166|| align=right|8,59|| align=right|5,150||MBA|| 26. april 1861 || Milano || Giovanni Virginio Schiaparelli
|-
|70 Panopeja|| || align=right|8,11|| align=right|2,616|| align=right|0,182|| align=right|11,59|| align=right|4,231||MBA|| 5. maj 1861 || Pariz || Hermann Mayer Salomon Goldschmidt
|-
|71 Nioba|| || align=right|7,30|| align=right|2,755|| align=right|0,177|| align=right|23,26|| align=right|4,571||MBA|| 13. avgust 1861 || Düsseldorf || Karl Theodor Robert Luther
|-
|72 Feronija|| || align=right|8,94|| align=right|2,267|| align=right|0,121|| align=right|5,42|| align=right|3,412||MBA|| 29. maj 1861 || Clinton || Christian Heinrich Friedrich Peters
|-
|73 Klitija|| || align=right|9,0|| align=right|2,666|| align=right|0,042|| align=right|2,38|| align=right|4,351||MBA|| 7. april 1862 || Cambridge || Horace Parnell Tuttle
|-
|74 Galateja|| || align=right|8,66|| align=right|2,778|| align=right|0,240|| align=right|4,08|| align=right|4,630||MBA|| 29. avgust 1862 || Marseille || Ernst Wilhelm Leberecht Tempel
|-
|75 Evridika|| || align=right|8,96|| align=right|2,675|| align=right|0,305|| align=right|5,01|| align=right|4,375||MBA|| 22. september 1862 || Clinton || Christian Heinrich Friedrich Peters
|-
|76 Freja|| || align=right|7,90|| align=right|3,417|| align=right|0,164|| align=right|2,12|| align=right|6,315||MBA|| 21. oktober 1862 || København || Heinrich Louis d'Arrest
|-
|77 Friga|| || align=right|8,52|| align=right|2,668|| align=right|0,133|| align=right|2,44|| align=right|4,358||MBA|| 12. november 1862 || Clinton || Christian Heinrich Friedrich Peters
|-
|78 Diana|| || align=right|8,09|| align=right|2,621|| align=right|0,208|| align=right|8,69|| align=right|4,242||MBA|| 15. marec 1863 || Düsseldorf || Karl Theodor Robert Luther
|-
|79 Evrinoma|| || align=right|7,96|| align=right|2,445|| align=right|0,193|| align=right|4,63|| align=right|3,822||MBA|| 14. september 1863 || Ann Arbor || James Craig Watson
|-
|80 Sapfo|| || align=right|7,98|| align=right|2,296|| align=right|0,202|| align=right|8,67|| align=right|3,478||MBA|| 2. maj 1864 || Madras || Norman Robert Pogson
|-
|81 Terpsihora|| || align=right|8,48|| align=right|2,853|| align=right|0,212|| align=right|7,82|| align=right|4,819||MBA|| 30. september 1864 || Marseille || Ernst Wilhelm Leberecht Tempel
|-
|82 Alkmena|| || align=right|8,40|| align=right|2,760|| align=right|0,225|| align=right|2,84|| align=right|4,584||MBA|| 27. november 1864 || Düsseldorf || Karl Theodor Robert Luther
|-
|83 Beatriče|| || align=right|8,66|| align=right|2,433|| align=right|0,083|| align=right|4,97|| align=right|3,795||MBA|| 26. april 1865 || Neapelj || Annibale de Gasparis
|-
|84 Klio|| || align=right|9,32|| align=right|2,362|| align=right|0,238|| align=right|9,35|| align=right|3,630||MBA|| 25. avgust 1865 || Düsseldorf || Karl Theodor Robert Luther
|-
|85 Io|| || align=right|7,61|| align=right|2,653|| align=right|0,193|| align=right|11,97|| align=right|4,320||MBA|| 19. september 1865 || Clinton || Christian Heinrich Friedrich Peters
|-
|86 Semela|| || align=right|8,54|| align=right|3,124|| align=right|0,206|| align=right|4,81|| align=right|5,522||MBA|| 4. januar 1866 || Berlin || Friedrich Tietjen
|-
|87 Silvija|| || align=right|6,94|| align=right|3,491|| align=right|0,080|| align=right|10,86|| align=right|6,521||MBA BIN|| 16. maj 1866 || Madras || Norman Robert Pogson
|-
|88 Tisba|| || align=right|7,04|| align=right|2,769|| align=right|0,165|| align=right|5,22|| align=right|4,606||MBA|| 15. junij 1866 || Clinton || Christian Heinrich Friedrich Peters
|-
|89 Julija|| || align=right|6,60|| align=right|2,551|| align=right|0,184|| align=right|16,14|| align=right|4,074||MBA|| 6. avgust 1866 || Marseille || Édouard Jean-Marie Stephan
|-
|90 Antiopa|| || align=right|8,27|| align=right|3,156|| align=right|0,156|| align=right|2,22|| align=right|5,607||MBA BIN|| 1. oktober 1866 || Düsseldorf || Karl Theodor Robert Luther
|-
|91 Egina|| || align=right|8,84|| align=right|2,591|| align=right|0,105|| align=right|2,12|| align=right|4,170||MBA|| 4. november 1866 || Marseille || Édouard Jean-Marie Stephan
|-
|92 Undina|| || align=right|6,61|| align=right|3,191|| align=right|0,101|| align=right|9,93|| align=right|5,700||MBA|| 7. julij 1867 || Clinton||Christian Heinrich Friedrich Peters
|-
|93 Minerva|| || align=right|7,7|| align=right|2,756|| align=right|0,142|| align=right|8,56|| align=right|4,574||MBA|| 24. avgust 1867 || Ann Arbor || James Craig Watson
|-
|94 Aurora|| || align=right|7,57|| align=right|3,165|| align=right|0,086|| align=right|7,98|| align=right|5,631||MBA|| 6. september 1867 || Ann Arbor || James Craig Watson
|-
|95 Aretusa|| || align=right|7,84|| align=right|3,068|| align=right|0,149|| align=right|13,00|| align=right|5,372||MBA|| 23. november 1867 || Düsseldorf || Karl Theodor Robert Luther
|-
|96 Egla|| || align=right|7,67|| align=right|3,059|| align=right|0,132|| align=right|15,94|| align=right|5,350||MBA|| 17. februar 1868 || Marseille || Jérôme Eugène Coggia
|-
|97 Kloto|| || align=right|7,63|| align=right|2,668|| align=right|0,257|| align=right|11,79|| align=right|4,358||MBA|| 17. februar 1868 || Marseille || Ernst Wilhelm Leberecht Tempel
|-
|98 Ianta|| || align=right|8,84|| align=right|2,685|| align=right|0,190|| align=right|15,62|| align=right|4,399||MBA|| 18. april 1868 || Clinton || Christian Heinrich Friedrich Peters
|-
|99 Dika|| || align=right|9,43|| align=right|2,665|| align=right|0,197|| align=right|13,86|| align=right|4,350||MBA|| 28. maj 1868 || Marseille || Alphonse Louis Nicolas Borrelly
|-
|100 Hekata|| || align=right|7,67|| align=right|3,094|| align=right|0,165|| align=right|6,43|| align=right|5,442||MBA|| 11. julij 1868 || Ann Arbor || James Craig Watson
|-
|101 Helena|| || align=right|8,33|| align=right|2,583|| align=right|0,142|| align=right|10,20|| align=right|4,152||MBA|| 15. avgust 1868 || Ann Arbor || James Craig Watson
|-
|102 Mirjam|| || align=right|9,26|| align=right|2,664|| align=right|0,253|| align=right|5,18|| align=right|4,349||MBA|| 22. avgust 1868 || Clinton || Christian Heinrich Friedrich Peters
|-
|103 Hera|| || align=right|7,66|| align=right|2,702|| align=right|0,080|| align=right|5,43|| align=right|4,442||MBA|| 7. september 1868 || Ann Arbor || James Craig Watson
|-
|104 Klimena|| || align=right|8,27|| align=right|3,161|| align=right|0,150|| align=right|2,80|| align=right|5,620||MBA|| 13. september 1868 || Ann Arbor || James Craig Watson
|-
|105 Artemida|| || align=right|8,57|| align=right|2,374|| align=right|0,177|| align=right|21,47|| align=right|3,657||MBA|| 16. september 1868 || Ann Arbor || James Craig Watson
|-
|106 Diona|| || align=right|7,41|| align=right|3,168|| align=right|0,175|| align=right|4,62|| align=right|5,637||MBA|| 10. oktober 1868 || Ann Arbor || James Craig Watson
|-
|107 Kamila|| || align=right|7,08|| align=right|3,479|| align=right|0,079|| align=right|10,05|| align=right|6,488||MBA BIN|| 17. november 1868 || Madras || Norman Robert Pogson
|-
|108 Hekuba|| || align=right|8,09|| align=right|3,241|| align=right|0,053|| align=right|4,25|| align=right|5,835||MBA|| 2. april 1869 || Düsseldorf || Karl Theodor Robert Luther
|-
|109 Felicita|| || align=right|8,75|| align=right|2,696|| align=right|0,298|| align=right|7,89|| align=right|4,426||MBA|| 9. oktober 1869 || Clinton || Christian Heinrich Friedrich Peters
|-
|110 Lidija|| || align=right|7,80|| align=right|2,734|| align=right|0,080|| align=right|5,98|| align=right|4,520||MBA|| 19. april 1870 || Marseille || Alphonse Louis Nicolas Borrelly
|-
|111 Ata|| || align=right|8,02|| align=right|2,595|| align=right|0,101|| align=right|4,93|| align=right|4,180||MBA|| 14. avgust 1870|| Clinton || Christian Heinrich Friedrich Peters
|-
|112 Ifigenija|| || align=right|9,84|| align=right|2,435|| align=right|0,129|| align=right|2,61|| align=right|3,799||MBA|| 19. september 1870 || Clinton || Christian Heinrich Friedrich Peters
|-
|113 Amalteja|| || align=right|8,74|| align=right|2,376|| align=right|0,088|| align=right|5,04|| align=right|3,663||MBA|| 12. marec 1871 || Düsseldorf || Karl Theodor Robert Luther
|-
|114 Kasandra|| || align=right|8,26|| align=right|2,678|| align=right|0,137|| align=right|4,94|| align=right|4,381||MBA|| 23. julij 1871 || Clinton || Christian Heinrich Friedrich Peters
|-
|115 Tira|| || align=right|7,51|| align=right|2,381|| align=right|0,192|| align=right|11,60|| align=right|3,673||MBA|| 6. avgust 1871 || Ann Arbor || James Craig Watson
|-
|116 Sirona|| || align=right|7,82|| align=right|2,771|| align=right|0,138|| align=right|3,57|| align=right|4,611||MBA|| 8. september 1871 || Clinton || Christian Heinrich Friedrich Peters
|-
|117 Lomija|| || align=right|7,95|| align=right|2,991|| align=right|0,029|| align=right|14,94|| align=right|5,171||MBA|| 12. september 1871 || Marseille || Alphonse Louis Nicolas Borrelly
|-
|118 Peita|| || align=right|9,14|| align=right|2,439|| align=right|0,163|| align=right|7,75|| align=right|3,808||MBA|| 15. marec 1872 || Düsseldorf || Karl Theodor Robert Luther
|-
|119 Alteja|| || align=right|8,42|| align=right|2,582|| align=right|0,081|| align=right|5,78|| align=right|4,148||MBA|| 3. april 1872 || Ann Arbor || James Craig Watson
|-
|120 Lahezis|| || align=right|7,75|| align=right|3,115|| align=right|0,060|| align=right|6,96|| align=right|5,498||MBA|| 10. april 1872 || Marseille || Alphonse Louis Nicolas Borrelly
|-
|121 Hermiona|| || align=right|7,31|| align=right|3,447|| align=right|0,143|| align=right|7,58|| align=right|6,399||MBA BIN|| 12. maj 1872 || Ann Arbor || James Craig Watson
|-
|122 Gerda|| || align=right|7,87|| align=right|3,222|| align=right|0,042|| align=right|1,64|| align=right|5,782||MBA|| 31. julij 1872 || Clinton || Christian Heinrich Friedrich Peters
|-
|123 Brunhilda|| || align=right|8,89|| align=right|2,695|| align=right|0,122|| align=right|6,43|| align=right|4,423||MBA|| 31. julij 1872 || Clinton || Christian Heinrich Friedrich Peters
|-
|124 Alkesta|| || align=right|8,11|| align=right|2,631|| align=right|0,077|| align=right|2,96|| align=right|4,267||MBA|| 23. avgust 1872 || Clinton || Christian Heinrich Friedrich Peters
|-
|125 Liberatriks|| || align=right|9,04|| align=right|2,743|| align=right|0,081|| align=right|4,66|| align=right|4,543||MBA|| 11. september 1872 || Pariz || Prosper Henry
|-
|126 Veleda|| || align=right|9,27|| align=right|2,439|| align=right|0,106|| align=right|2,93|| align=right|3,809||MBA|| 5. november 1872 || Pariz || Paul Henry
|-
|127 Johana|| || align=right|8,3|| align=right|2,757|| align=right|0,065|| align=right|8,25|| align=right|4,577||MBA|| 5. november 1872 || Pariz || Prosper Henry
|-
|128 Nemeza|| || align=right|7,49|| align=right|2,749|| align=right|0,128|| align=right|6,26|| align=right|4,558||MBA|| 25. november 1872 || Ann Arbor || James Craig Watson
|-
|129 Antigona|| || align=right|7,07|| align=right|2,868|| align=right|0,213|| align=right|12,22|| align=right|4,856||MBA|| 5. februar 1873 || Clinton || Christian Heinrich Friedrich Peters
|-
|130 Elektra|| || align=right|7,12|| align=right|3,121|| align=right|0,212|| align=right|22,88|| align=right|5,513||MBA BIN|| 17. februar 1873 || Clinton || Christian Heinrich Friedrich Peters
|-
|131 Vala|| || align=right|10,03|| align=right|2,433|| align=right|0,068|| align=right|4,96|| align=right|3,794||MBA|| 24. maj 1873 || Clinton || Christian Heinrich Friedrich Peters
|-
|132 Etra|| || align=right|9,38|| align=right|2,609|| align=right|0,389|| align=right|25,06|| align=right|4,215||MBA|| 13. junij 1873 || Ann Arbor || James Craig Watson
|-
|133 Kirena|| || align=right|7,98|| align=right|3,061|| align=right|0,142|| align=right|7,23|| align=right|5,354||MBA|| 16. avgust 1873 || Ann Arbor || James Craig Watson
|-
|134 Sofrosina|| || align=right|8,76|| align=right|2,564|| align=right|0,117|| align=right|11,59|| align=right|4,105||MBA|| 27. september 1873 || Düsseldorf || Karl Theodor Robert Luther
|-
|135 Herta|| || align=right|8,23|| align=right|2,429|| align=right|0,207|| align=right|2,31|| align=right|3,785||MBA|| 18. februar 1874 || Clinton || Christian Heinrich Friedrich Peters
|-
|136 Avstrija|| || align=right|9,69|| align=right|2,288|| align=right|0,086|| align=right|9,58|| align=right|3,460||MBA|| 18. marec 1874 || Pulj || Johann Palisa
|-
|137 Meliboeja|| || align=right|8,05|| align=right|3,115|| align=right|0,221|| align=right|13,43|| align=right|5,497||MBA|| 21. april 1874 || Pulj || Johann Palisa
|-
|138 Tolosa|| || align=right|8,75|| align=right|2,449|| align=right|0,163|| align=right|3,21|| align=right|3,833||MBA|| 19. maj 1874 || Toulouse || Henri Joseph Anastase Perrotin
|-
|139 Jueva|| || align=right|7,78|| align=right|2,784|| align=right|0,173|| align=right|10,91|| align=right|4,644||MBA|| 10. oktober 1874 || Peking || James Craig Watson
|-
|140 Živa|| || align=right|8,34|| align=right|2,734|| align=right|0,217|| align=right|3,19|| align=right|4,519||MBA|| 13. oktober 1874 || Pulj || Johann Palisa
|-
|141 Lumen|| || align=right|8,2|| align=right|2,666|| align=right|0,215|| align=right|11,89|| align=right|4,351||MBA|| 13. januar 1875 || Pariz || Paul Henry
|-
|142 Polana|| || align=right|10,27|| align=right|2,419|| align=right|0,137|| align=right|2,24|| align=right|3,761||MBA|| 28. januar 1875 || Pulj || Johann Palisa
|-
|143 Adrija|| || align=right|9,12|| align=right|2,762|| align=right|0,071|| align=right|11,48|| align=right|4,590||MBA|| 23. februar 1875 || Pulj || Johann Palisa
|-
|144 Vibilija|| || align=right|7,91|| align=right|2,654|| align=right|0,236|| align=right|4,81|| align=right|4,324||MBA|| 3. junij 1875 || Clinton || Christian Heinrich Friedrich Peters
|-
|145 Adeona|| || align=right|8,13|| align=right|2,675|| align=right|0,144|| align=right|12,63|| align=right|4,374||MBA|| 3. junij 1875 || Clinton || Christian Heinrich Friedrich Peters
|-
|146 Lucina|| || align=right|8,20|| align=right|2,719|| align=right|0,066|| align=right|13,08|| align=right|4,482||MBA|| 8. junij 1875 || Marseille || Alphonse Louis Nicolas Borrelly
|-
|147 Protogeneja|| || align=right|8,27|| align=right|3,135|| align=right|0,034|| align=right|1,94|| align=right|5,551||MBA|| 10. julij 1875 || Dunaj || Lipót Schulhof
|-
|148 Galija|| || align=right|7,63|| align=right|2,771|| align=right|0,188|| align=right|25,30|| align=right|4,613||MBA|| 7. avgust 1875 || Pariz || Prosper Henry
|-
|149 Meduza|| || align=right|10,79|| align=right|2,176|| align=right|0,065|| align=right|00,94|| align=right|3,208||MBA|| 21. september 1875 || Toulouse || Henri Joseph Anastase Perrotin
|-
|150 Nuva|| || align=right|8,23|| align=right|2,980|| align=right|0,131|| align=right|2,20|| align=right|5,143||MBA|| 18. oktober 1875 || Ann Arbor || James Craig Watson
|-
|151 Abundancija|| || align=right|9,24|| align=right|2,592|| align=right|0,034|| align=right|6,45|| align=right|4,173||MBA|| 1. november 1875 || Pulj || Johann Palisa
|-
|152 Atala|| || align=right|8,33|| align=right|3,143|| align=right|0,072|| align=right|12,14|| align=right|5,572||MBA|| 2. november 1875 || Pariz || Paul Henry
|-
|153 Hilda|| || align=right|7,48|| align=right|3,977|| align=right|0,141|| align=right|7,84|| align=right|7,929||HLD|| 2. november 1875 || Pulj || Johann Palisa
|-
|154 Berta|| || align=right|7,58|| align=right|3,191|| align=right|0,085|| align=right|21,04|| align=right|5,699||MBA|| 4. november 1875 || Pariz ||Prosper Henry
|-
|155 Scila|| || align=right|11,39|| align=right|2,762|| align=right|0,274|| align=right|11,40|| align=right|4,591||MBA|| 8. november 1875 || Pulj || Johann Palisa
|-
|156 Ksantipa|| || align=right|8,64|| align=right|2,733|| align=right|0,223|| align=right|9,75|| align=right|4,518||MBA|| 22. november 1875 || Pulj || Johann Palisa
|-
|157 Dejanira|| || align=right|10,6|| align=right|2,583|| align=right|0,195|| align=right|12,16|| align=right|4,151||MBA|| 1. december 1875 || Marseille || Alphonse Louis Nicolas Borrelly
|-
|158 Koronis|| || align=right|9,27|| align=right|2,869|| align=right|0,057|| align=right|1,01|| align=right|4,858||MBA|| 4. januar 1876 || Berlin || Viktor Knorre
|-
|159 Emilija|| || align=right|8,12|| align=right|3,101|| align=right|0,112|| align=right|6,13|| align=right|5,459||MBA|| 26. januar 1876 || Pariz || Paul Henry
|-
|160 Una|| || align=right|9,08|| align=right|2,728|| align=right|0,068|| align=right|3,83|| align=right|4,505||MBA|| 20. februar 1876 || Clinton || Christian Heinrich Friedrich Peters
|-
|161 Ator|| || align=right|9,15|| align=right|2,380|| align=right|0,138|| align=right|9,06|| align=right|3,670||MBA|| 19. april 1876 || Ann Arbor || James Craig Watson
|-
|162 Laurencija|| || align=right|8,83|| align=right|3,027|| align=right|0,174|| align=right|6,09|| align=right|5,265||MBA|| 21. april 1876 || Pariz || Prosper Henry
|-
|163 Erigona|| || align=right|9,47|| align=right|2,368|| align=right|0,191|| align=right|4,81|| align=right|3,644||MBA|| 26. april 1876 || Toulouse || Henri Joseph Anastase Perrotin
|-
|164 Eva|| || align=right|8,89|| align=right|2,633|| align=right|0,346|| align=right|24,48|| align=right|4,272||MBA|| 12. julij 1876 || Pariz || Paul Henry
|-
|165 Lorelaj|| || align=right|7,65|| align=right|3,127|| align=right|0,083|| align=right|11,24|| align=right|5,530||MBA|| 9. avgust 1876 || Clinton || Christian Heinrich Friedrich Peters
|-
|166 Rodopa|| || align=right|9,89|| align=right|2,685|| align=right|0,213|| align=right|12,02|| align=right|4,399||MBA|| 15. avgust 1876 || Clinton || Christian Heinrich Friedrich Peters
|-
|167 Urda|| || align=right|9,24|| align=right|2,854|| align=right|0,034|| align=right|2,22|| align=right|4,822||MBA|| 28. avgust 1876 || Clinton || Christian Heinrich Friedrich Peters
|-
|168 Sibila|| || align=right|7,94|| align=right|3,376|| align=right|0,068|| align=right|4,64|| align=right|6,201||MBA|| 28. september 1876 || Ann Arbor || James Craig Watson
|-
|169 Zelija|| || align=right|9,56|| align=right|2,359|| align=right|0,132|| align=right|5,51|| align=right|3,624||MBA|| 28. september 1876 || Pariz || Prosper Henry
|-
|170 Marija|| || align=right|9,39|| align=right|2,553|| align=right|0,065|| align=right|14,41|| align=right|4,079||MBA|| 10. januar 1877 || Toulouse || Henri Joseph Anastase Perrotin
|-
|171 Ofelija|| || align=right|8,31|| align=right|3,135|| align=right|0,129|| align=right|2,55|| align=right|5,549||MBA|| 13. januar 1877 || Marseille || Alphonse Louis Nicolas Borrelly
|-
|172 Baucis|| || align=right|8,79|| align=right|2,380|| align=right|0,116|| align=right|10,04|| align=right|3,671||MBA|| 5. februar 1877 || Marseille || Alphonse Louis Nicolas Borrelly
|-
|173 Ino|| || align=right|7,66|| align=right|2,743|| align=right|0,209|| align=right|14,21|| align=right|4,542||MBA|| 1. avgust 1877 || Marseille || Alphonse Louis Nicolas Borrelly
|-
|174 Fedra|| || align=right|8,48|| align=right|2,859|| align=right|0,146|| align=right|12,13|| align=right|4,832||MBA|| 2. september 1877 || Ann Arbor || James Craig Watson
|-
|175 Andromaha|| || align=right|8,31|| align=right|3,186|| align=right|0,233|| align=right|3,22|| align=right|5,687||MBA|| 1. oktober 1877 || Ann Arbor || James Craig Watson
|-
|176 Iduna|| || align=right|7,9|| align=right|3,196|| align=right|0,164|| align=right|22,60|| align=right|5,711||MBA|| 14. oktober 1877 || Clinton || Christian Heinrich Friedrich Peters
|-
|177 Irma|| || align=right|9,49|| align=right|2,769|| align=right|0,238|| align=right|1,40|| align=right|4,607||MBA|| 5. november 1877 || Pariz || Paul Henry
|-
|178 Belisana|| || align=right|9,38|| align=right|2,461|| align=right|0,044|| align=right|1,90|| align=right|3,859||MBA|| 6. november 1877 || Pulj || Johann Palisa
|-
|179 Klitemnestra|| || align=right|8,15|| align=right|2,972|| align=right|0,116|| align=right|7,82|| align=right|5,122||MBA|| 11. november 1877 || Ann Arbor || James Craig Watson
|-
|180 Garumna|| || align=right|10,31|| align=right|2,720|| align=right|0,170|| align=right|00,88|| align=right|4,485||MBA|| 29. januar 1878 || Toulouse || Henri Joseph Anastase Perrotin
|-
|181 Euharis|| || align=right|7,84|| align=right|3,137|| align=right|0,198|| align=right|18,82|| align=right|5,555||MBA|| 2. februar 1878 || Marseille || P. Cottenot
|-
|182 Elza|| || align=right|9,12|| align=right|2,417|| align=right|0,186|| align=right|2,01|| align=right|3,756||MBA|| 7. februar 1878 || Pulj || Johann Palisa
|-
|183 Istrija|| || align=right|9,68|| align=right|2,796|| align=right|0,349|| align=right|26,37|| align=right|4,674||MBA|| 8. februar 1878 || Pulj || Johann Palisa
|-
|184 Dejopeja|| || align=right|8,31|| align=right|3,182|| align=right|0,077|| align=right|1,15|| align=right|5,676||MBA|| 28. februar 1878 || Pulj || Johann Palisa
|-
|185 Eunika|| || align=right|7,62|| align=right|2,741|| align=right|0,127|| align=right|23,24|| align=right|4,538||MBA|| 1. marec 1878 || Clinton || Christian Heinrich Friedrich Peters
|-
|186 Celuta|| || align=right|8,91|| align=right|2,363|| align=right|0,150|| align=right|13,18|| align=right|3,632||MBA|| 6. april 1878 || Pariz || Prosper Henry
|-
|187 Lamberta|| || align=right|8,16|| align=right|2,732|| align=right|0,237|| align=right|10,60|| align=right|4,515||MBA|| 11. april 1878 || Marseille || Jérôme Eugène Coggia
|-
|188 Menipa|| || align=right|9,22|| align=right|2,761|| align=right|0,179|| align=right|11,74|| align=right|4,587||MBA|| 18. junij 1878 || Clinton || Christian Heinrich Friedrich Peters
|-
|189 Ftija|| || align=right|9,33|| align=right|2,451|| align=right|0,038|| align=right|5,18|| align=right|3,837||MBA|| 9. september 1878 || Clinton || Christian Heinrich Friedrich Peters
|-
|190 Ismena|| || align=right|7,59|| align=right|3,982|| align=right|0,167|| align=right|6,17|| align=right|7,946||HLD|| 22. september 1878 || Clinton || Christian Heinrich Friedrich Peters
|-
|191 Kolga|| || align=right|9,07|| align=right|2,895|| align=right|0,089|| align=right|11,51|| align=right|4,926||MBA|| 30. september 1878 || Clinton || Christian Heinrich Friedrich Peters
|-
|192 Nausikaja|| || align=right|7,13|| align=right|2,403|| align=right|0,248|| align=right|6,83|| align=right|3,724||MBA|| 17. februar 1879 || Pulj || Johann Palisa
|-
|193 Ambrozija|| || align=right|9,68|| align=right|2,605|| align=right|0,294|| align=right|12,03|| align=right|4,204||MBA|| 28. februar 1879 || Marseille || Jérôme Eugène Coggia
|-
|194 Prokna|| || align=right|7,68|| align=right|2,617|| align=right|0,237|| align=right|18,50|| align=right|4,233||MBA|| 21. marec 1879 || Clinton || Christian Heinrich Friedrich Peters
|-
|195 Evrikleja|| || align=right|9,01|| align=right|2,878|| align=right|0,040|| align=right|6,98|| align=right|4,882||MBA|| 19. april 1879 || Pulj || Johann Palisa
|-
|196 Filomela|| || align=right|6,54|| align=right|3,116|| align=right|0,025|| align=right|7,26|| align=right|5,500||MBA|| 14. maj 1879 || Clinton || Christian Heinrich Friedrich Peters
|-
|197 Areta|| || align=right|9,18|| align=right|2,743|| align=right|0,162|| align=right|8,79|| align=right|4,541||MBA|| 21. maj 1879 || Pulj || Johann Palisa
|-
|198 Ampela|| || align=right|8,33|| align=right|2,460|| align=right|0,229|| align=right|9,30|| align=right|3,858||MBA|| 13. junij 1879 || Marseille || Alphonse Louis Nicolas Borrelly
|-
|199 Biblis|| || align=right|8,3|| align=right|3,179|| align=right|0,172|| align=right|15,43|| align=right|5,668||MBA|| 9. julij 1879 || Clinton || Christian Heinrich Friedrich Peters
|-
|200 Dinamena|| || align=right|8,26|| align=right|2,737|| align=right|0,134|| align=right|6,91|| align=right|4,528||MBA|| 27. julij 1879 || Clinton || Christian Heinrich Friedrich Peters
|-
|201 Penelopa|| || align=right|8,43|| align=right|2,681|| align=right|0,180|| align=right|5,76|| align=right|4,389||MBA|| 7. avgust 1879 || Pulj || Johann Palisa
|-
|202 Krizeja|| || align=right|7,42|| align=right|3,074|| align=right|0,096|| align=right|8,84|| align=right|5,388||MBA|| 11. september 1879 || Clinton || Christian Heinrich Friedrich Peters
|-
|203 Pompeja|| || align=right|8,76|| align=right|2,737|| align=right|0,061|| align=right|3,19|| align=right|4,527||MBA|| 25. september 1879 || Clinton || Christian Heinrich Friedrich Peters
|-
|204 Kalisto|| || align=right|8,89|| align=right|2,673|| align=right|0,172|| align=right|8,28|| align=right|4,370||MBA|| 8. oktober 1879 || Pulj || Johann Palisa
|-
|205 Marta|| || align=right|9,23|| align=right|2,777|| align=right|0,037|| align=right|10,70|| align=right|4,627||MBA|| 13. oktober 1879 || Pulj || Johann Palisa
|-
|206 Hersilija|| || align=right|8,68|| align=right|2,740|| align=right|0,041|| align=right|3,79|| align=right|4,535||MBA|| 13. oktober 1879 || Clinton || Christian Heinrich Friedrich Peters
|-
|207 Heda|| || align=right|9,92|| align=right|2,285|| align=right|0,030|| align=right|3,81|| align=right|3,453||MBA|| 17. oktober 1879 || Pulj || Johann Palisa
|-
|208 Lakrimoza|| || align=right|8,96|| align=right|2,893|| align=right|0,016|| align=right|1,75|| align=right|4,920||MBA|| 21. oktober 1879 || Pulj || Johann Palisa
|-
|209 Dido|| || align=right|8,24|| align=right|3,149|| align=right|0,064|| align=right|7,18|| align=right|5,587||MBA|| 22. oktober 1879 || Clinton || Christian Heinrich Friedrich Peters
|-
|210 Izabela|| || align=right|9,33|| align=right|2,722|| align=right|0,125|| align=right|5,27|| align=right|4,490||MBA|| 12. november 1879 || Pulj || Johann Palisa
|-
|211 Izolda|| || align=right|7,89|| align=right|3,040|| align=right|0,163|| align=right|3,89|| align=right|5,301||MBA|| 10. december 1879 || Pulj || Johann Palisa
|-
|212 Medeja|| || align=right|8,28|| align=right|3,113|| align=right|0,113|| align=right|4,27|| align=right|5,491||MBA|| 6. februar 1880 || Pulj || Johann Palisa
|-
|213 Lileja|| || align=right|8,64|| align=right|2,754|| align=right|0,145|| align=right|6,81|| align=right|4,571||MBA|| 16. februar 1880 || Clinton || Christian Heinrich Friedrich Peters
|-
|214 Ašera|| || align=right|9,50|| align=right|2,612|| align=right|0,030|| align=right|3,44|| align=right|4,221||MBA|| 29. februar 1880 || Pulj || Johann Palisa
|-
|215 Enona|| || align=right|9,59|| align=right|2,767|| align=right|0,035|| align=right|1,70|| align=right|4,601||MBA|| 7. april 1880 || Berlin || Viktor Knorre
|-
|216 Kleopatra|| || align=right|7,30|| align=right|2,794|| align=right|0,252|| align=right|13,14|| align=right|4,669||MBA|| 10. april 1880 || Pulj || Johann Palisa
|-
|217 Evdora|| || align=right|9,8|| align=right|2,878|| align=right|0,305|| align=right|10,47|| align=right|4,880||MBA|| 30. avgust 1880 || Marseille || Jérôme Eugène Coggia
|-
|218 Bianca|| || align=right|8,60|| align=right|2,668|| align=right|0,118|| align=right|15,23|| align=right|4,356||MBA|| 4. september 1880 || Pulj || Johann Palisa
|-
|219 Tusnelda|| || align=right|9,32|| align=right|2,356|| align=right|0,224|| align=right|10,85|| align=right|3,615||MBA|| 30. september 1880 || Pulj || Johann Palisa
|-
|220 Štefanija|| || align=right|11,0|| align=right|2,348|| align=right|0,259|| align=right|7,59|| align=right|3,598||MBA|| 19. maj 1881 || Dunaj || Johann Palisa
|-
|221 Eos|| || align=right|7,67|| align=right|3,012|| align=right|0,104|| align=right|10,89|| align=right|5,227||MBA|| 18. januar 1882 || Dunaj || Johann Palisa
|-
|222 Lucija|| || align=right|9,13|| align=right|3,135|| align=right|0,140|| align=right|2,16|| align=right|5,550||MBA|| 9. februar 1882 || Dunaj || Johann Palisa
|-
|223 Roza|| || align=right|9,68|| align=right|3,093|| align=right|0,124|| align=right|1,94|| align=right|5,438||MBA|| 9. marec 1882 || Dunaj || Johann Palisa
|-
|224 Oceana|| || align=right|8,59|| align=right|2,645|| align=right|0,046|| align=right|5,84|| align=right|4,302||MBA|| 30. marec 1882 || Dunaj || Johann Palisa
|-
|225 Henrieta|| || align=right|8,72|| align=right|3,384|| align=right|0,268|| align=right|20,91|| align=right|6,225||MBA|| 19. april 1882 || Dunaj || Johann Palisa
|-
|226 Weringija|| || align=right|9,7|| align=right|2,711|| align=right|0,205|| align=right|15,93|| align=right|4,463||MBA|| 19. julij 1882 || Dunaj || Johann Palisa
|-
|227 Filozofija|| || align=right|8,7|| align=right|3,153|| align=right|0,199|| align=right|9,15|| align=right|5,598||MBA|| 12. avgust 1882 || Pariz || Paul Henry
|-
|228 Agata|| || align=right|12,48|| align=right|2,202|| align=right|0,242|| align=right|2,54|| align=right|3,268||MBA|| 19. avgust 1882 || Dunaj || Johann Palisa
|-
|229 Adelinda|| || align=right|9,13|| align=right|3,414|| align=right|0,147|| align=right|2,10|| align=right|6,307||MBA|| 22. avgust 1882 || Dunaj || Johann Palisa
|-
|230 Atamanta|| || align=right|7,35|| align=right|2,383|| align=right|0,062|| align=right|9,44|| align=right|3,677||MBA|| 3. september 1882 || Bothkamp || Leo Anton Karl de Ball
|-
|231 Vindobona|| || align=right|9,2|| align=right|2,920|| align=right|0,158|| align=right|5,10|| align=right|4,990||MBA|| 10. september 1882 || Dunaj || Johann Palisa
|-
|232 Rusija|| || align=right|10,25|| align=right|2,551|| align=right|0,178|| align=right|6,08|| align=right|4,074||MBA|| 31. januar 1883 || Dunaj || Johann Palisa
|-
|233 Asteropa|| || align=right|8,21|| align=right|2,660|| align=right|0,101|| align=right|7,68|| align=right|4,338||MBA|| 11. maj 1883|| Marseille || Alphonse Louis Nicolas Borrelly
|-
|234 Barbara|| || align=right|9,02|| align=right|2,387|| align=right|0,245|| align=right|15,36|| align=right|3,687||MBA|| 12. avgust 1883 || Clinton || Christian Heinrich Friedrich Peters
|-
|235 Karolina|| || align=right|8,82|| align=right|2,884|| align=right|0,060|| align=right|9,03|| align=right|4,896||MBA|| 28. november 1883 || Dunaj || Johann Palisa
|-
|236 Honorija|| || align=right|8,18|| align=right|2,801|| align=right|0,190|| align=right|7,70|| align=right|4,687||MBA|| 26. april 1884 || Dunaj || Johann Palisa
|-
|237 Celestina|| || align=right|9,24|| align=right|2,763|| align=right|0,074|| align=right|9,76|| align=right|4,593||MBA|| 27. junij 1884 || Dunaj || Johann Palisa
|-
|238 Hipatija|| || align=right|8,18|| align=right|2,907|| align=right|0,089|| align=right|12,41|| align=right|4,955||MBA|| 1. julij 1884 || Berlin || Viktor Knorre
|-
|239 Adrasteja|| || align=right|10,3|| align=right|2,979|| align=right|0,230|| align=right|6,17|| align=right|5,141||MBA|| 18. avgust 1884 || Dunaj || Johann Palisa
|-
|240 Vanadis|| || align=right|9,00|| align=right|2,664|| align=right|0,207|| align=right|2,11|| align=right|4,348||MBA|| 27. avgust 1884 || Marseille || Alphonse Louis Nicolas Borrelly
|-
|241 Germanija|| || align=right|7,58|| align=right|3,053|| align=right|0,097|| align=right|5,52|| align=right|5,333||MBA|| 12. september 1884 || Düsseldorf || Karl Theodor Robert Luther
|-
|242 Kriemhilda|| || align=right|9,2|| align=right|2,864|| align=right|0,122|| align=right|11,32|| align=right|4,845||MBA|| 22. september 1884 || Dunaj || Johann Palisa
|-
|243 Ida|| || align=right|9,94|| align=right|2,862|| align=right|0,047|| align=right|1,14|| align=right|4,841||MBA BIN|| 29. september 1884 || Dunaj || Johann Palisa
|-
|244 Sita|| || align=right|12,2|| align=right|2,175|| align=right|0,138|| align=right|2,85|| align=right|3,207||MBA|| 14. oktober 1884 || Dunaj || Johann Palisa
|-
|245 Vera|| || align=right|7,82|| align=right|3,096|| align=right|0,201|| align=right|5,18|| align=right|5,446||MBA|| 6. februar 1885 || Madras || Norman Robert Pogson
|-
|246 Asporina|| || align=right|8,62|| align=right|2,695|| align=right|0,107|| align=right|15,65|| align=right|4,424||MBA|| 6. marec 1885 || Marseille || Alphonse Louis Nicolas Borrelly
|-
|247 Evkrata|| || align=right|8,04|| align=right|2,741|| align=right|0,245|| align=right|25,00|| align=right|4,536||MBA|| 14. marec 1885 || Düsseldorf || Karl Theodor Robert Luther
|-
|248 Lameja|| || align=right|10,21|| align=right|2,472|| align=right|0,066|| align=right|4,06|| align=right|3,886||MBA|| 5. junij 1885 || Dunaj || Johann Palisa
|-
|249 Ilza|| || align=right|11,33|| align=right|2,379|| align=right|0,217|| align=right|9,63|| align=right|3,668||MBA|| 16. avgust 1885 || Clinton || Christian Heinrich Friedrich Peters
|-
|250 Betina|| || align=right|7,58|| align=right|3,153|| align=right|0,126|| align=right|12,85|| align=right|5,599||MBA|| 3. september 1885 || Dunaj || Johann Palisa
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission 
© IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov

de:Liste der Asteroiden, Nummer 1 bis 500
hu:Kisbolygók listája (1–500)
nds:List vun de Asteroiden/1–500
sr:Списак астероида (1—499)
sv:Lista över småplaneter (1–500)